birač, osoba s biračkim pravom
Birač (BIH)
SAO Birač
Birač (župa, Srebrenica)